Ruthemeyer bezeichnet

Eckhard Ruthemeyer (* 1960), seit 1999 Bürgermeister der Stadt Soest
B. Ruthemeyer, ein ehemaliges Unternehmen aus Soest, Hersteller von Baumaschinen, insbesondere Straßenwalzen